Lee Hunt (koszykarz)
 Lee Hunt (piłkarz)